Producciones Tevecine fue una programadora colombiana fundada en 1987.

Historia 
Producciones Tevecine fue una de las programadoras más destacadas en la historia de la televisión colombiana y fue fundada en 1985 por un grupo de empresarios conformados por los dramaturgos Carlos José Reyes y Jorge Alí Triana (que antes trabajaron en la serie Revivamos Nuestra Historia producido por Promec Televisión para Producciones Eduardo Lemaitre), además el representante legal de la empresa era Jorge Ospina Cantor (que también fundó otras programadoras de similar corte como Caracol Televisión, Colombiana de Televisión y Coestrellas respectivamente), en sus inicios Producciones Tevecine era una sociedad limitada y en 1989 se transformó de sociedad limitada a sociedad anónima, en sus inicios la empresa reflejaba la realidad social de sus producciones y además tuvo una infraestructura para tener sus equipos de grabación para los diversos programas de la empresa y se hizo una apuesta nueva para finales de los 80 y comienzos de los 90 para producir entre ellos comedias, dramatizados y periodísticos. 

Ahí en la licitación de 1987 le adjudicaron directamente 6 horas de programación entre ellos los lunes a las 6:30 p. m. por la Cadena Uno se emitía el programa periodístico educativo Yo se Quien Sabe lo que Usted no Sabe con Alfonso Castellanos (que antes era programado por Intervisión en 1979 y que después era programado por Universal Televisión- Uni TV), también emitían otros espacios como la comedia Extranjera Mork y Mindy, Telerumba con César Ramírez, El Club de los Bulliciosos (que después lo daban los martes y que finalmente era ubicado los sábados y que además en una ocasión este programa infantil fue cedido en el horario de Coestrellas los domingos a las 11:30 a. m. por la Cadena Uno), Adolescentes y Super Vídeos en alianza con Prego Televisión programadora que posee la anterior media hora del espacio. 

Los martes a las 6:00 p. m. por la Cadena Uno se emitía Los Muppets Babies que más adelante emitían espacios como A Toda Música en asocio con AMD Televisión, programadora que posee la siguiente media hora del espacio, El Mundo de Miky, El Club de los Bulliciosos (que también lo emitían los lunes y los sábados respectivamente), también emitían otros espacios como Almas en Conflicto y el magazín TV Guía en cesión con Producciones Cinevisión que inicialmente era de media hora que después en asocio con Programadores Asociados el espacio se amplió a una hora. 

Los jueves a las 8:00 p. m. por la Cadena Uno se emitían espacios como En Primera Fila emitiendo el dramatizado Dos Rostros una Vida y La Historia de Tita (este último fue emitido por Multimedia Televisión los miércoles a las 10:00 a. m. por la Cadena Dos), también emitían en 1988 el programa periodístico Frente a los Hechos con Fernando Barrero Chávez que en 1998 lo presentaba CPT Televisión y las dos comedias estelares Romeo y Buseta y La Posada fueron ubicadas en dos ocasiones los jueves a las 8:30 p. m. por la Cadena Uno y los sábados a las 5:30 p. m. por la Cadena Dos. 

Los sábados a las 11:30 a. m. por la Cadena Uno se emitía espacios infantiles como Las Marionetas de Jaime Manzúr, la serie animada La Mujer Araña, los enlatados Capitán América, La Isla de Gilligan y Arturo de Bretaña que finalmente emitían El Club de los Bulliciosos.

Una franja de los sábados a las 6:00 p. m. por la Cadena Uno donde se emitían espacios como los enlatados Enrique VIII de la BBC de Londres y El Hombre Nuclear (que antes en los años 70 era emitido por Caracol Televisión y que de 1982 a 1984 lo emitía Cromavisión, que en 1985 lo programaba Prego Televisión, que también en 1986 se emitía por AMD Televisión y que luego en 1987 era programado por Coestrellas y también transmitido por Jorge Barón Televisión en el 2007) que también emitían la telenovela extranjera Victoria y otros espacios como los dramatizados nacionales La Espina y La Fuerza del Amor y la telenovela extranjera Mi Pequeña Soledad. 

El 8 de diciembre de 1987 presentaron en un día festivo una película mexicana llamada "Los Tres Mosqueteros" con la participación de Mario Moreno "Cantinflas", además también emitían el dramatizado nacional El Cristo de Espaldas que duró dos horas, en 1988 en alianza con Programar Televisión y R.T.I. Televisión emitían el especial de Superman en sus 50 años que duró dos horas en la tarde de los sábados, el 8 de diciembre de 1988 presentaron un especial musical sobre Rock en Español con la presentación de Hernán Orjuela con la comercialización de Rodrigo Camargo y Compañía que duró dos horas y el 8 de diciembre de 1989 presentaron dos especiales uno de ellos el dramatizado nacional Sumercé Estéreo que duró dos horas y la película colombiana Cóndores no Entierran Todos los Días que duró tres horas. 

En la licitación de 1991 a Tevecine le favoreció 12 horas de programación y fue trasladada a la Cadena Uno y el 4 de enero de 1992 cambió a su nueva imagen corporativa, además los lunes a las 6:30 p. m. se emitía la comedia nacional La Posada que más adelante era reemplazado por Superconciertos, también presentaban el magazín Como le Parece presentado por José Fernández Gómez (que anteriormente en 1987 era programado por Audiovisuales y que después en 1994 lo emitía DFL Televisión) y finalmente en 1993 presentaban el concurso nacional Cazadores de la Fortuna animado por Jota Mario Valencia con la producción de Caracol Televisión en alianza con Universal Televisión - Uni TV. 

Una franja de telenovelas extranjeras de lunes a viernes a las 10:00 a. m. en alianza con Caracol Televisión, Universal Televisión - Uni TV y Jorge Barón Televisión para emitir títulos como La dama de rosa, Cuna de lobos, Marielena, Dos mujeres, un camino, La extraña dama, Imperio de cristal, Corazón Salvaje y Natasha (a Tevecine le adjudicó de martes a viernes), después presentaban el espacio Entérese con Amparo Pérez, Amparo Peláez y Poncho Rentería hasta que finalmente presentaban el magazín Mundo Cultural.

Los martes, miércoles y jueves a las 1:00 p. m. se emitía el espacio Corazones de Fuego de Do Re Creativa Tv que además en asocio con Jorge Barón Televisión emitían los dramatizados Amanda, Tortas y Suspiros y Solo Amor enfrentando a la serie nacional Padres e Hijos de Colombiana de Televisión y Producciones PUNCH y también en 1996 emitían el programa Usted que Haría con Alejandro Muñoz Garzón (ex-humorista de Sábados Felices). 

Una franja infantil de los martes a las 5:00 p. m. para emitir espacios como El Rancho con Emeterio y Felipe conocido como Los Tolimenses, Vídeo Campo, Tiko Tiko, A Toda Música con César Ramírez (que anteriormente lo programaba la misma TeVecine en alianza con AMD Televisión), Sintonía de Locura con William Vinasco. de la productora WV Radio y Televisión que recientemente cambió de nombre a Radiópolis que controla sus emisoras Candela Estéreo y Vibra Bogotá y finalmente con la comercialización de Caracol Televisión (Comtevé Asociados Ltda.) emitían los animes japoneses Supercampeones, Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball (que era un anime basado en la historieta de Akira Toriyama). 

Los miércoles a las 7:30 p. m. se emitía en la franja triple AAA el programa periodístico Frente a los Hechos que más adelante presentaban el programa La Verdad y Punto, también presentaban el magazín cultural Prisma hasta que en 1995 fue cambiado por Non Plus Ultra presentado por la actriz Zharick León.

Los miércoles a las 9:00 p. m. se mantiene Romeo y Buseta que después a mediados de 1992 fue reemplazada por la comedia extranjera Los Monster Hoy, también emitían otros espacios como Locademia de Policía en dibujos animados, la serie animada Los Simpson, Especiales Caracol y en 1997 nació el docudrama Siguiendo el Rastro con Ximena Aulestia, adicionalmente presentaban el XIV Festival Internacional del Humor organizado por Caracol Televisión y dirigido por Alfonso Lizarazo. 

Los miércoles a las 11:00 a. m. se emitía el docudrama Muestre a Ver (que fue sancionado por Inravisión por emitir contenido inapropiado para la audiencia al igual que el dramatizado Si Mañana Estoy Viva), que después emitía Frente a Los Hechos que antes ocupaba la franja AAA de los miércoles y finalmente presentaban el espacio cultural Monitor TV con Fernando Barrero Chávez (que en la siguiente licitación lo emitía CPT Televisión). 

Otra franja infantil de los viernes a las 5:00 p. m. donde se emitía el programa infantil Pequeños Gigantes de Caracol que luego emitían enlatados como Mi Secreta Identidad (que antes en 1990 se emitía por Caracol Televisión y que después en el 2000 era programado por DFL Televisión), la serie animada Richie Ricón, la serie animada Los Caballeros del Rey Arturo, El Fantasma 2040 y la serie extranjera Cebollitas (en alianza con Caracol Televisión). 

Los viernes a las 7:30 p. m. se emitía el programa periodístico La Cara Oculta de la Noticia con Diana Sofía Giraldo que más adelante emitían Los Tuta comedia nacional sucesora de Romeo y Buseta que no tuvo éxito que su sucesora Romeo y Buseta, también emitían otros espacios como Las Aventuras de Eutimio y el magazín Todo que Ver presentado en sus inicios por Rodrigo Beltrán y Valerie Steban que más adelante fueron reemplazados por Gabriel de las Casas y Marcela Sarmiento. 

Los viernes a las 8:30 p. m. se emitía la franja de dramatizados donde se emitían títulos como Si Mañana Estoy Viva, Los motivos de Lola, Vida de mi Vida, Almas de Piedra, Pecado santo, Otra en mí, No Morirás que se emitió con motivo de los 10 años de la programadora en 1997 y La elegida. 

Los sábados a las 12:00 M se emitía el Noticiero del Espectáculo en cesión con Jorge Barón Televisión que más adelante presentaban enlatados como Salvado por la Campana, Los Monster Hoy y El Zorro, luego emitían el magazín juvenil Quiz (que antes lo emitía Coestrellas los lunes en la tarde pero en el Canal A).

Los sábados a las 2:00 p. m. se emitía El Show de Jimmy de Do Re Creativa Tv pero esta vez con la presentación de Hernando Romero Barliza “El Capi” (que anteriormente en los años 70 era presentado por Producciones PUNCH y que después de 1979 a 1991 lo emitía la misma Do Re Creativa Tv) que luego emitían Clásicos del Humor Nacional donde se emitía la comedia nacional Don Chinche (que fue emitida por R.T.I. Televisión durante 7 años consecutivos de 1982 a 1989), también emitían otros espacios como Oh La-La producido por HOB Producciones productora de propiedad de Hernán Orjuela y fue presentado por Lucero Cortés y la serie Hombres de Honor en una alianza con Audiovisuales, Caracol Televisión y el Ejército Nacional.

Una franja de enlatados los sábados a las 5:00 p. m. donde se emitían títulos como El Auto Fantástico (que anteriormente en 1985 lo emitía Caracol Televisión y después en 1986 por Producciones PUNCH y que después en 1989 se emitía por la misma Producciones PUNCH en alianza con Caracol Televisión y que después en 1990 se emitía por Gegar Televisión y recientemente por Jorge Barón Televisión), Juego Limpio (que antes en 1990 se emitía por CPT Televisión en el espacio Grandes Series Mundiales), Viernes 13, Viper y Models, también emitían el concurso español Uno Para Todas con la comercialización de Comtevé Asociados Ltda. (Caracol Televisión). 

Y finalmente otra franja infantil de los domingos a las 8:30 a. m. donde emitían títulos como Ojo Pelao Bebé (sucesor del Club de los Bulliciosos), Los Monachos, Buenos Días Bulliciosos, TQM con César Ramírez y Pantalla Mágica con ciclo de largometrajes infantiles en alianza con Uni TV y Caracol Televisión de 8:30 a. m. a 10:00 a. m. 

En 1993 asesoró a Audiovisuales para emitir el dramatizado Crónicas de una Generación Trágica con adaptación de Gabriel García Márquez que fue todo un éxito durante la temporada de 1993 y que se emitía los viernes a las 20:30, en asocio con R.T.I. Televisión emitían los sábados de 1:30 p. m. a 2:30 p. m. la telenovela Detrás de un Ángel en 1993 y el seriado juvenil Clase Aparte en 1994. 

En 1995 se fundó TV Móvil que era una productora de los mismos socios de Tevecine que poseía sus propios equipos de grabación, unidad móvil y posproducción para los diferentes espacios de esta programadora, anteriormente esta empresa prestaba equipos de grabación, unidad móvil y posproducción a Inravisión, Prontevé, Lumen 2000 Televisión Colombia y Producciones Televídeo y en varias ocasiones a Provídeo y JJV Televisión, Videoclips Imaginar, AMD Estudios, DFL Estudios y Orión TV. 

Entre febrero y marzo de 1996 Tevecine se presentó a una minilicitación para ocupar los espacios que dejó Producciones Cinevisión programadora por la cual se retiró en octubre de 1995 debido a una crisis financiera que atravesaba, las programadoras favorecidas fueron Jorge Barón Televisión, Nuevos Días Televisión, R.T.I. Televisión y Tevecine, pero esta última rechazó la propuesta y finalmente Audiovisuales siguió ocupando los espacios que iba a ocupar TeVecine hasta el 31 de diciembre de 1997, anteriormente le fue favorecido en las 24 Horas de programación de lunes a viernes a las 9:00 a. m. para emitir el magazín Vivir en Armonía que más adelante daban Ellas por Ellos.

Últimos Años
A finales de 1997 Fernando Barrero Chávez se retira de la compañía para conformar la programadora CPT Televisión y adjudicado al Canal A, pero se mantienen sus socios actuales incluyendo Jorge Ospina y entra a la compañía Raúl Lamus Mantilla, sin embargo en la licitación de 1997 Tevecine le punteó 9 horas de programación en el Canal Uno entre ellos una franja de los lunes a las 1:00 p. m. donde se emitía el seriado Padres e Hijos de Colombiana de Televisión (que después de 1999 a 2009 se emitía por el canal privado Caracol) y las telenovelas mexicanas Gente Bien y Demasiado Corazón en alianza con Cenpro Televisión, Producciones PUNCH, Producciones Bernardo Romero Pereiro (después Telecolombia) y 24 Horas, se mantiene el horario de lunes a viernes a las 9:00 para emitir Ellas por Ellos que más adelante fue reemplazado por Utilísimo. 

Los lunes a las 5:00 se emitía el programa A toda música que después emitían la comedia nacional N.N. de Colombiana de Televisión y a las 18:30 se emitió el concurso nacional La Bocina de Carlina con la presentación de la modelo Esperanza Fernández y la dirección de Alfonso Lizarazo (exdirector de Sábados Felices), pero no tuvo mucho éxito y que después emitían espacios como el enlatado Clarissa lo Explica Todo, también emitían el espacio Cinextremo en alianza con CM& Televisión, Producciones JES, Producciones PUNCH, Cenpro Televisión, Telecolombia y Jorge Barón Televisión. (Tevecine era la única programadora que sostuvo ese horario desde 1987)

Los miércoles, jueves y viernes a las 4:00 p. m. se emitía los espacios El Defensor de la Tierra animada El Pequeño Oso y el concurso Odisea (en alianza con Producciones PUNCH) que más adelante en alianza con CM& Televisión y Cenpro Televisión se emitía el programa infantil Los Dumis de Grabar Estudios Televisión, después emitían la serie animada Los Picapiedra transmitida por AMD Televisión, luego por Producciones JES, después el Canal RCN y también Citytv que más adelante emitían la serie animada Daniel el travieso (que anteriormente en 1989 se emitía por RCN Televisión y que también en 1995 lo emitía Coestrellas y que después en 1998 era programado por NTC Televisión) y la serie animada argentina Mafalda. 

Los miércoles a las 8:30 p. m. se emitía el espacio Cara a Cara de Caracol con Darío Arizmendi que más adelante era reemplazado por La elegida y finalmente emitían Siguiendo el Rastro, la telenovela Tabú (que después la emitía el Canal RCN) y el programa Locos Vídeos de Producciones JES. 

Los sábados a las 6:30 a. m. se emitía el espacio Mundo Cultural (que también lo emitía Andes Televisión en el Canal A de lunes a viernes a las 10:00 a. m.), la franja infantil de los sábados a las 11:30 a. m. es similar a la que le fue adjudicada en 1987 donde se emitía el espacio 1. 2. 3 Que Nota con César Ramírez y algunos espacios juveniles en asocio con Colombiana de Televisión como Mellizas y Rivales y Clarissa lo Explica Todo. 

El horario de los sábados a las 6:00 p. m. también es similar al que le fue adjudicado en 1987 donde se emitía en asocio con Colombiana de Televisión el dramatizado Amor en Forma, después el espacio Primera Función (en alianza con Producciones JES), luego emitían enlatados como Acción Mortal, Zona Candente. Perfil del Crimen. (que después lo emitía el canal local de Bogotá Citytv), en 1999 el programa humorístico La Hora Sabrosa con Heriberto Sandoval, Fabiola Posada y Juan Ricardo Lozano "Alerta" la mayoría del elenco de Sábados Felices, que participaron en ese humorístico, era emitido en el horario de los sábados de 6 a 7 pm, luego que, después lo cedió Producciones JES para los martes a las 9:00 p. m., el enlatado Una Pícara en Palm Springs y el musical Melomanía. 

Y finalmente los domingos a las 5:00 p. m. se emitía el enlatado Talismán que después emitían el concurso nacional La Carreta presentado por Hernán Orjuela enfrentando a No me lo Cambie de DFL Televisión y sus programas De Todo un Poco, Paparazzi, Todo que Ver y Non Plus Ultra fueron cedidos a Colombiana de Televisión y Uni TV y Andes Televisión respectivamente. 

La única franja favorecida que dejó Caracol Televisión después de su conversión a canal privado fue la franja de telenovelas extranjeras de lunes a viernes a las 12:00 p. m. emitiendo La Indomable y la repetición de Si Mañana Estoy Viva (emitido en 1992) enfrentando a Andes Televisión y la franja infantil de los domingos a las 9:00 a. m. emitiendo Zoolife enfrentando a Coestrellas en el Canal A. 

Finalmente Tevecine devolvió los espacios a la CNTV el 3 de marzo del 2000 y renunció a la concesión de espacios luego de haber obtenido los espacios en las licitaciones anteriores y es la primera programadora del Canal Uno en devolver los espacios a la CNTV debido a la crisis financiera de los canales públicos y algunas programadoras que atravesaban por la llegada de los canales privados de Caracol y RCN, después le adjudicaron a Audiovisuales los horarios que tenía Tevecine, los espacios que emitía Tevecine al momento de devolver los espacios eran: Utilísimo, Cinextremo, Daniel el Travieso, Tabú (emitida por el Canal RCN), Siguiendo el Rastro (emitido por el Canal RCN y también emitido por el Canal Caracol) hasta 2002 en 2004 este espacio fue emitido en las madrugadas de Canal RCN, Fantástico, La Hora Sabrosa y Melomanía, Maravilla Cultural, Paparazzi, Mafalda y Quiz. 

En el año 2003, el productor de cine y televisión, Andrés Calderón, adquiere el control de Producciones Tevecine, gracias a la ley 550 de quiebras de la SIC, de las cuales, los archivos materiales fueron cedidos a RTVC. En el año 2007, fue relanzado la compañía como Dynamo Producciones.

Programas 
 Tabú Inicialmente fue transmitida en el Canal Uno, meses después por RCN Televisión
 El Club de los Bulliciosos 1987-1990
 Romeo y Buseta (Viernes 20:30 Cadena Uno) 1987-1991, (Miércoles 21:00) 1992
 La elegida
 Otra en mí (Viernes 20:30) 1996-1997
 La posada 1988-1992 (Sábados 17:30 Cadena Dos) 1987-1991, (Lunes 18:25) 1992
 Frente a los hechos 1987-1993
 El Cristo de espaldas
 Dos rostros y una vida
 La espina
 La historia de Tita
 El show de Jimmy (Sábados 14:00) hasta noviembre de 1993
 Corazones de Fuego (Martes a jueves 13:00) 1992-1994
 Detrás de un ángel (Sábados 1:30 p. m.) en alianza con R.T.I.
 Los motivos de Lola (Viernes 8:30 p. m.) 1992
 Vida de mi vida
 Almas de Piedra (Viernes 8:30 p. m.) 1994 junto con Caracol Televisión
 Amanda, tortas y suspiros (Lunes a viernes 1:00 p. m.) con Jorge Barón Televisión
 Solo Amor ( Martes, miércoles y jueves 1:00 p. m.)
 Pecado santo (Viernes 8:30 p. m.) 1995
 Siguiendo el rastro 1996-2002
 Los Tuta
 Ellas x Ellos
 Mundo Cultural
 Vivir en Armonía
 Todo que ver
 Ojo Pelao Bebe
 Las Aventuras de Eutimio
 Shampoo
 A Toda Música
 T.Q.M.

Logotipos 
 1987-1992: Una V muy rara y a la derecha la palabra ´´Tevecine´´.

 1992-1997: Un abanico verde, arriba unas cinco estrellas, y al centro la palabra ´´TV (Arriba) Cine´´ (Abajo).

 1997-2003: La palabra Tevecine y arriba de una V de tamaño grande (y parecida a la de un compás) cinco estrellas.

Referencias 

Productoras de televisión de Colombia